La Prva nogometna liga Federacije Bosne i Hercegovine 2007-2008 (abbreviata in Prva liga FBiH 2007-2008) è stata l'ottava edizione del massimo campionato di calcio della Federazione BiH, seconda divisione della Bosnia ed Erzegovina.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosso in Premijer Liga 2008-2009.
      Retrocesso in Druga liga FBiH.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
 Classifica avulsa per evitare la retrocessione:Bosna    8 4 2 2 0 5-3 (salvo)Drinovci 4 4 1 1 2 3-2 (salvo, poi ritirato)Radnički 4 4 1 1 2 4-7 (retrocesso)

Note

Voci correlate 
 Campionato bosniaco di calcio
 Premijer Liga 2007-2008
 Prva liga Republike Srpske 2007-2008
 Kup Bosne i Hercegovine 2007-2008

Collegamenti esterni 
 Scheda su RSSSF
 Scheda su futbol24
 Scheda su bari91
 Sito della Federazione FBiH

Calcio nel 2007
Calcio nel 2008
Edizioni della Prva liga Federacije Bosne i Hercegovine